«Фортеця» () — фантастичний бойовик 1992 року відомий також під назвою «Останній відлік».

Сюжет 
2017 рік. Життя на Землі стало важке і жорстоке. Природні ресурси закінчуються, а населення жахливо збільшилося. Результат усього цього — суворий режим і новий закон про те, що жінка може мати тільки одну дитину. Після смерті первістка, Бреннік і його дружина Карен порушують закон і чекають народження другої дитини. Їх саджають у Фортецю, найвитонченішу в'язницю з максимальним ступенем захисту, з якої ще нікому не вдавалося вибратися. Підданий жахливим тортурам, Бреннік вирішує бігти за всяку ціну.

У ролях

Примітки

Посилання 
 
 
 
 

Фантастичні фільми 1992
Фільми англійською мовою
Науково-фантастичні фільми США
Фантастичні бойовики США
Фільми-трилери США
Науково-фантастичні фільми Австралії
Фільми-бойовики Австралії
Фільми-трилери Австралії
Фільми Village Roadshow Pictures
Фільми Davis Entertainment
Фільми Стюарта Гордона
Перенаселення у фантастиці